Tristezza, emozione contrapposta alla gioia e alla felicità
 Tristezza, soprannome del fantino Rosario Pecoraro
 Tristezza, dipinto di Henri Matisse del 1952
 Tristeza, canzone di Haroldo Lobo, Niltinho e versione  in italiano di Ornella Vanoni del 1967
 Tristezza degli agrumi, fitopatologia causata dal Citrus Tristeza Virus